If... - um filme
If (canção de Janet Jackson)
If (canção de Pink Floyd)
If (poema de Rudyard Kipling)
IF - UFRJ (Instituto de Física da UFRJ)
IF - uma sigla para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
if - expressão usada em programação de computadores para identificar uma estrutura de seleção

Desambiguações de siglas